Radex steht für folgende Handelsmarken:
 Bürozubehör des Unternehmens Kores
 Feuerfestmaterial des Unternehmens RHI AG
 Radex (Motorrad), Marke der Express Werke